Хо́рхе Ло́пес Монта́нья (; 19 сентября 1978, Логроньо, Риоха, Испания) — испанский футболист, полузащитник.

Биография 
Начал заниматься футболом в школе «Логроньесa», клуба, который в середине девяностых балансировал на грани первого и второго дивизионов, а в год дебюта Хорхе (1997) окончательно вылетел в Сегунду. Вскоре Лопеса заметили скауты «Вильярреала», и он стал игроком «жёлтой субмарины». С новой командой, где Хорхе получил постоянную игровую практику, он вышел в Примеру, а в 2003 году Хорхе перебрался в «Валенсию» — один из грандов испанского футбола.

В составе «летучих мышей» Хорхе Лопес провёл удачный сезон, выиграв чемпионат Испании и Кубок УЕФА, но со сменой тренера в межсезонье (место Рафы Бенитеса занял Клаудио Раньери) Лопес потерял место в основе и был отдан в аренду «Мальорке». Летом 2007 года Лопес окончательно покинул «Валенсию» и стал игроком «Расинга». В этом клубе он задержался лишь на один сезон — летом 2008-го Хорхе принял предложение «Сарагосы», которая вылетела в Сегунду и в связи с этим потеряла многих лидеров (Аймар, Диего Милито). В сезоне 2008/09 Хорхе Лопес во второй раз за карьеру совершил «восхождение» в высшую лигу испанского чемпионата с командой «Сарагоса». В сезоне 2011/12 выступал за греческий ОФИ и в составе команды провёл 24 матча и забил 1 гол. Затем за бельгийский «Гент». Завершил карьеру в 2014 году в клубе «Кадис».

Достижения 
 Чемпион Испании: 2003/04
 Бронзовый призёр чемпионата Испании: 2005/06
 Обладатель Кубка УЕФА: 2003/04

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Логроньес»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК ОФИ
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Кадис»
Футбольные тренеры Испании